Nagy Zsolt (1946) kardvívó
 Nagy Zsolt (1961) tubaművész, tanár
 Nagy Zsolt (1965) brácsás, népzenésztanár, tanszakvezető
 Nagy Zsolt (1968. március 21., Székesfehérvár) labdarúgó, kapus
 Nagy Zsolt (1968. június 4., Dorog) labdarúgó, csatár (FTC)
 Nagy Zsolt (1969) vitorlázó
 Nagy Zsolt (1971) romániai magyar politikus
 Nagy Zsolt (1976) színész
 Nagy Zsolt (1978) zongorista, billentyűs (beceneve: Liszt, Liszi)
 Nagy Zsolt (1980) ütőshangszeres művész, tanár
 Nagy Zsolt (1993) labdarúgó, hátvéd (Puskás Akadémia)